«Легко пришло, легко ушло» () — музыкальный фильм 1967 года с участием Элвиса Пресли, Доди Маршалл и Фрэнка МакХью. Фильм снят на киностудии «Paramount Pictures». Премьера фильма состоялась 22 марта 1967 года.

Сюжет 
Лейтенант Тэд Джексон (Пресли), обезвреживая подводную мину, случайно обнаруживает затонувший корабль, на котором в корпусе старой бригантины под названием «Port of Call» находит бесценные захороненные сокровища. Заинтригованный перспективой внезапного богатства, он едет к Капитану Джеку (Фрэнк МакХью), владельцу морского магазина и человеку, владеющему лучшими навигационными знаниями в этой области. Капитан Джек сообщает ему, что Жо Симингтон (Доди Маршалл), как единственный потомок судна «Port of Call», сможет рассказать Тэду обо всём, что ему известно об этом.

Отправляясь в Симингтон, Тэд находит группу хиппи и яппи, занимающихся йогой и медитаций. Присоединившись к группе, Тэд знакомится с инструктором йоги Джуддом Уитмен (Пэт Харингтон мл.). Освобожденный от обязательств Флота, Тэд просит Джудд помочь ему скрыться с золотом. Джудд соглашается помочь при условии, если Тэд выделит деньги для художественного центра его друзей.

В ролях 
 Элвис Пресли — Лейтенант Тэд Джексон
 Доди Маршалл — Жо Симингтон
 Пэт Прист — Дина Бишоп
 Пэт Харингтон мл. — Джудд Уитмен
 Скип Уорд — Джил Кэри
 Сэнди Кенион — Лейтенант Марти Шварц
 Фрэнк МакХью — Капитан Джек
 Эд Гриффит — Купер, Морской Водолаз
 Рид Морган — Энс. Томпкинс
 Микки Элли — Энс. Вайтхед
 Илэйн Бекетт — Вики
 Шэри Нимс — Мэри
 Дики Лернер — Золтан
 Роберт Исенберг — Артист
 Эльза Ланчестер — Мадам Нехерина
 Том Хэттен — Лейтенант, в титрах не указан

Музыкальные номера/Саундтрек 
 «Easy Come Easy Go»
 «Love Machine»
 «Yoga Is As Yoga Does»
 «You Gotta Stop»
 «Sing You Children»
 «I’ll Take Love»

Интересные факты 

 Это последний фильм актёра Фрэнка МакХью.
 50-й «массовый фильм» 1967 года в США.
 Судно, на котором Элвис находится в первой части фильма, является военным кораблем США — USS Gallant (MSO-489) (океанский минный тральщик).

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными kinopoisk.ru.

  — 22 марта 1967 
  — 28 мая 1967
  — 2 июня 1967
  — Декабрь 1967 
  — 8 декабря 1967
  — 22 декабря 1967
  — 3 апреля 1982 (Премьера на ТВ)

Слоган фильма 
«Плавание с аквалангом в поисках сокровищ, приключения и забавы!!!» ()

Рецензии

Рецензии на фильм 
 Рецензия Кейт на сайте Teleport City, 18 июля, 2004.
 Рецензия Райна Крэкнелл на сайте Apollo Movie Guide.

Рецензии на DVD 
 Рецензия из коллекции "Свет! Камера! Элвис! (Король Креола, Голубые Гавайии, Солдатский блюз, Веселье в Акапулько, Рабочий по найму, Девушки! Девушки! Девушки!, Парадиз по-гавайски, Легко пришло, легко ушло) автор: Пол Мэвис DVD Talk, 6 августа, 2007.
 Рецензия Джеффа Россадо на сайте digitallyobsessed.com, 4 марта, 2003.

См. также 
 Фильмография Элвиса Пресли
 Дискография Элвиса Пресли

Примечания

Ссылки 
 
 «Easy Come, Easy Go» на сайте «allmovie»
 О фильме «Easy Come, Easy Go» на сайте geocities.com
 For Elvis Fans Only Веб-сайт, посвящённый кинолентам Пресли.

Фильмы по алфавиту
Музыкальные фильмы США
Кинокомедии США
Приключенческие фильмы США
Фильмы 1967 года
Фильмы Paramount Pictures
Кинокомедии 1967 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1967 года